Toivo Suursoo (né le  à Tallinn en République socialiste soviétique d'Estonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace estonien. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur
Il fut repêché par les Red Wings de Détroit au repêchage d'entrée dans la LNH 1994 au  ( au total) mais n'a jamais joué dans la Ligue nationale de hockey. Il porta les couleurs du Narva 2000, des Krylia Sovetov, du TPS Turku, du Malmö IF, du Luleå HF, du Neftekhimik Nijnekamsk, des Blue Fox de Herning IK et enfin du HK Riga 2000, en plus d'un séjour en Amérique du Nord avec les Red Wings de l'Adirondack en 1998-99 et les Mighty Ducks de Cincinnati en 2000-2001. Il ne réussit cependant pas à se tailler une place dans la LNH, alors il retourna jouer en Europe. En 2011, il signe aux Lions de Lyon.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1993-1994|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 33|| 3|| 0|| 3|| 8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Soviet Wings|| LIH|| 10|| 3|| 1|| 4|| 19||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 47|| 10|| 5|| 15|| 36||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 47|| 6|| 4|| 10|| 36||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 50|| 11|| 8|| 19|| 64|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 38|| 17|| 5|| 22|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1998-1999|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 29|| 8|| 6|| 14|| 57|| 8|| 4|| 3|| 7|| 12
|-
| 1999-2000|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 32|| 6|| 5|| 11|| 24||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 51|| 14|| 12|| 26|| 37||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Luleå HF|| Elitserien|| 48|| 15|| 3|| 18|| 57|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 34|| 10|| 8|| 18|| 36||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 25|| 3|| 4|| 7|| 43|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 22|| 2|| 0|| 2|| 35||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Blue Fox de Herning IK|| Al-bank Ligaen || 26|| 14|| 10|| 24|| 66|| 16|| 6|| 5|| 11|| 33
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000|| Ekstraliga|| 47|| 27|| 11|| 38|| 46||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000|| LAC|| || 0|| 2|| 2|| 2||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 19|| 3|| 4|| 7|| 16||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Blue Fox de Herning IK|| Al-bank Ligaen || 41|| 19|| 15|| 34|| 59|| 12|| 5|| 4|| 9|| 16
|-
| 2008-2009|| Keramin Minsk|| Ekstraliga || 33|| 11|| 10|| 21|| 28||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan || 9|| 2|| 5|| 7|| 6||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| IK Oskarshamn|| Allsvenskan || 34|| 8|| 8|| 16|| 32||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Swindon Wildcats|| EPIHL || 24|| 13|| 9|| 22|| 43|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Mörrums GoIS IK || Division 1 || 10|| 2|| 4|| 6|| 6||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lions de Lyon|| Division 1 || 5|| 0|| 1|| 1|| 18|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2011-2012 || Kongsvinger IL || 1. divisjon || 15 || 7 || 13 || 20 || 8 || -|| -|| -||- || -

Notes et références

Voir aussi

Naissance en RSS d'Estonie
Naissance en novembre 1975
Naissance à Tallinn
Joueur international estonien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Luleå HF
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Herning IK
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace